Dans le droit électoral de certains pays, le vote par procuration désigne la procédure de vote sans que la personne souhaitant voter ne se rende au bureau de vote.
Dans le droit des sociétés de certains pays, le vote par procuration est la possibilité pour  l'actionnaire habile à voter de nommer un fondé de pouvoir pour assister à l'assemblée des actionnaires et d'agir dans les limites prévues à la procuration, généralement en votant à sa place.
Dans le droit des copropriétés, le vote par procuration permet à un copropriétaire de s'absenter et de déléguer son vote à un autre copropriétaire.